Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Santos Futebol Clube em partidas de futebol contra adversários internacionais, (não brasileiros).

 Em construção
Brasil x Santos 0x9

Por adversário
Atualizado em 05 de Abril de 2022
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" align="left" width=70%

Legenda: AM = Amistoso; CS = Copa Sul-Americana; CL = Copa Libertadores; SL = Supercopa Libertadores; SS Supercopa Sulamericana; CC = Copa Conmebol; RS = Recopa Sul-Americana; RI = Recopa Intercontinental; CI = Copa Intercontinental; MC = Mundial de Clubes; TA = Torneio Amistoso.

Santos Futebol Clube
Listas do Santos Futebol Clube